

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawiwe
 Albinów – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Głowno
 Albinów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Kotuń
 Albinów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Kosów Lacki
 Albinów – część wsi Kujawy w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Iwaniska

Inne 
 Albinów – były przysiółek wsi Uciechów w woj. dolnośląskim, w pow. dzierżoniowskim, w gminie Dzierżoniów

Zobacz też 
 Albinów Duży
 Albinów Mały